JMD steht als Abkürzung für:
 Jamaika-Dollar
 Jazz und Modern Dance
 Journal für Mathematik-Didaktik
 Jugendmigrationsdienst
 Jens Munser Designs
 Jeunesses Musicales Deutschland, die deutsche Sektion der Jeunesses Musicales International

JMD